New Franklin ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Franklin (Missouri)
 New Franklin (Stark County, Ohio)
 New Franklin (Summit County, Ohio)
 New Franklin (Pennsylvania)